Gustav Fabergé (1814–1893)
 Peter Carl Fabergé (1846–1920)
 Jaja Fabergé
 Fabergé (przedsiębiorstwo)